

Carriera

Club 
Il 19 gennaio 2022 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 10 marzo 2023.

Note

Collegamenti esterni